Harry Graham peut faire référence à:

 Harry Graham (1910-1945), agent du SOE
  (1870–1911), joueur de cricket et footballeur australien
  (1874-1936), journaliste anglais, poète et parolier pour comédies musicales et opérettes
  (1921-2006), homme politique canadien
  (1887-1940), footballeur écossais
  (1909-1979), prêtre anglican anglais
  (1850–1933), parlementaire britannique pour St Pancras West, 1892–1906

Voir aussi
Henry Graham